Valea Seacă ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Valea Seacă (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Valea Seacă (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Valea Seacă (Covasna), Dorf im Kreis Covasna
 Valea Seacă (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Valea Seacă (Mureș), Dorf im Kreis Mureș 
 Valea Seacă (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Valea Seacă (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Valea Seacă (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare
 Valea Seacă (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Valea Seacă (Nicolae Bălcescu), Dorf im Kreis Bacău